Boka János, XIX. századi színházi súgó
Boka János, A Pál utcai fiúk c. regény egyik főszereplője (a Pál utcaiak „kapitánya”)